Ка́рпентер () — англійське прізвище, поширене у США.

Відомі носії 
 Александра Карпентер (; 1994) — американська хокеїстка, донька Боббі Карпентера.
 Боббі Карпентер (; 1963) — американський хокеїст, грав на позиції центрального нападника.
 Горас Карпентер (; 1875—1945) — американський актор, режисер і сценарист.
 Дженніфер Карпентер (; 1979) — американська акторка.
 Джон Карпентер (; 1948) — американський кінорежисер, сценарист, продюсер, кінокомпозитор та актор.
 Карен Карпентер (; 1950—1983) — американська співачка і барабанщиця.
 Каризма Карпентер (; 1970) — американська акторка.
 Майкл Карпентер (; ?) — директор аналітичного Центру Байдена в США.
 Рассел Карпентер (; 1950) — американський кінооператор.
 Сабріна Карпентер (; 1999) — американська акторка, співачка, фотомодель.
 Скотт Карпентер (; 1925—2013) — американський астронавт, учасник програми «Меркурій», дослідник океану.
 Френсіс Карпентер (; 1830—1900) — американський художник.

Карпентер — місто, штат Айова
 Карпентер — переписна місцевість, штат Вайомінг

Інше 
 1852 Карпентер (1852 Carpenter) — астероїд головного поясу, відкритий 1 квітня 1955 року.
 ГЕС Карпентер () — гідроелектростанція у штаті Арканзас (Сполучені Штати Америки).

Англійські прізвища